Частная военная компания (ЧВК; ) — коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с охраной, защитой (обороной) кого-либо и чего-либо, нередко с участием в военных конфликтах, а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой и консультированием.

Во многих государствах мира, в соответствии с их законодательством и сами ЧВК, признаются наёмниками и незаконными организациями, нарушающими уголовные законодательства конкретных государств, и за это могут подвергнуться уголовному наказанию по решению суда этих государств. По состоянию на 2019 год в мире работало 3 000 ЧВК с совокупным оборотом до 400 млрд долларов в год, основными заказчиками их услуг являются государства, бюджет одной военной кампании может составлять около 20 млн долларов.

История 
Практика использования наёмных частных силовых (военизированных) организаций в вооружённых конфликтах и войнах, привлечения на контрактной основе военных специалистов, советников и инструкторов для подготовки полицейских и вооружённых сил имеет многовековую историю (ландскнехты, гессенцы, швейцарцы и так далее).

Широкое распространение ЧВК в современных войнах тесно связано с их гибридным характером. Современные войны — это войны без формального объявления войны, асимметричные конфликты и конфликты низкой интенсивности, войны в киберпространстве, поэтому оптимальной в таких случаях может быть «Стратегия непрямых действий», силовыми агентами которой являются ЧВК. Лиддел Гарт в работе «Стратегия непрямых действий» утверждал, что государство может достигнуть своей цели, не прибегая к своей основной мощи, а действуя посредством стратегических непрямых действий, задача которых вывести противника из равновесия. Проявлениями подобной стратегии являются технологии цветных революций, когнитивные войны, фальшивые новости, технологии мягкой силы, а на земле их претворяют в жизнь ЧВК/ОК.

Современные ЧВК 
Во время холодной войны частные военные компании были созданы в США, Великобритании, Израиле и ЮАР, их деятельность проходила под патронажем соответствующих государств. В дальнейшем количество ЧВК стало увеличиваться.

Первая в современном понимании частная военная компания «Watchguard International» была создана в 1967 году в Великобритании, её основателем был полковник британской армии Дэвид Стирлинг (ранее создавший специальное подразделение SAS).

Увеличение численности контрактников было отмечено уже в середине 1970-х годов. Один из первых крупных контрактов в новейшей истории был заключён в 1974 году, когда частная военная компания «», принадлежавшая американскому военно-промышленному концерну «Northrop Grumman», заключила с правительством США контракты более чем на полмиллиарда долларов. Её сотрудники должны были заняться подготовкой Национальной гвардии Саудовской Аравии и защитой нефтяных месторождений в этой стране.

После начала войны в Анголе центры по вербовке наёмников для участия в войне были открыты в нескольких странах мира. На международном уровне получила широкую известность созданная в Великобритании частная фирма «Security advisory services», которая осуществляла вербовку наёмников из числа граждан стран Западной Европы, обеспечение их снаряжением и отправку для участия в войне.

В июле 1976 года в Луанде состоялся судебный процесс над взятыми в плен иностранными наёмниками, в ходе которого было установлено, что из Великобритании были отправлены 96 наёмников (36 из которых были убиты, 5 пропали без вести и 13 были ранены в ходе боевых действий, а  — расстрелян по приговору военного трибунала). Результаты процесса стали причиной рассмотрения вопроса британским парламентом, в ходе которого было установлено, что деятельность фирмы «Security advisory services» представляла собой нарушение закона 1870 года, запрещавшего вести вербовку наёмников для участия в войне. Тем не менее, виновные в нарушении закона названы не были.

В дальнейшем количество ЧВК и их сотрудников увеличивалось, по данным журнала «Международная жизнь» в 1979 году: «В последнее время растёт численность „наёмников в белых воротничках“. Так называют военных и технических специалистов из США, Англии, Франции и других ведущих капиталистических стран, которые вербуются на работу в военных органах ряда развивающихся стран, например, Ирана, Омана, Саудовской Аравии, Египта. По данным государственного департамента США, в начале 1978 года за границей над реализацией военных программ работали около 11 300 американских граждан — в три раза больше, чем в 1975 году».

Британское правительство поощряло развитие отрасли с многомиллиардным оборотом, которая к тому же контролировала себя сама. Расширение деятельности ЧВК сопровождалось растущими нарушениями прав человека, развитием торговли оружием и людьми, а также участием этих структур в политической дестабилизации, к которому правительство Её Величества формально не имело отношения.

Расцвет британской индустрии ЧВК совпал с оккупацией Ирака. Генеральный директор Британской ассоциации частных охранных компаний Энди Беарпарк признавал: «В Ираке в 2003 и 2004 годах деньги были бесплатными. Это означало, что контракты заключались на огромные суммы денег — миллионы долларов закачивались в отрасль». Британские фирмы Aegis Defense Services, ArmorGroup (ныне дочерняя компания G4S), Control Risks и Olive Group получили сотни миллионов фунтов стерлингов только за присутствие своих бойцов на территории Ирака, а затем они переняли на субподряд обеспечение безопасности, за которое ранее отвечали американские оккупационные вооруженные силы.

С начала 2000-х годов отмечен рост заинтересованности к услугам ЧВК со стороны крупных международных корпораций, бизнес которых связан с присутствием в точках нестабильности. Отмечены случаи использования частных военных компаний международными организациями (в качестве примера, «» стала подрядчиком ООН).

Профессиональные объединения и правовое регулирование 
В 1980 году в США открыто прошёл первый в современной истории съезд наёмников, организатором которого выступил американский журнал «». На следующий год, в городе Финикс (штат Аризона, США) состоялся второй съезд, в котором приняло участие до 800 человек.

В 2008 г. по инициативе США представители ряда стран подписали Документ Монтрё с более чем 70 рекомендациями по регулированию деятельности ЧВК в зонах вооружённых конфликтов за пределами страны происхождения. В нём декларируется обязательство ЧВК соблюдать базовые права и свободы человека и расследовать совершаемые их сотрудниками нарушения.

В 2010 г. США инициировали принятие Международного кодекса поведения частных охранных компаний, носящего рекомендательный характер и представляющего собой попытку создать правовые основы для легализации наёмничества на основе саморегулирования этой деятельности. Кодекс подписали около 600 ЧВК из 70 государств, в том числе 62 из США и 199 из Великобритании.

Россия 

Оказание военных услуг частными компаниями (наёмничество) в России запрещено законом; за участие в вооружённых конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает до семи лет лишения свободы (статья 359), за вербовку, обучение и финансирование наёмника — до 15 лет. Фактически, в Российской Федерации никак юридически не определён статус «частной военной компании», поэтому использование данного термина в отношении вооруженных формирований является некорректным.

25.09.2021 глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в ООН, заявил, что власти Мали обратились за помощью к «частной военной компании из России». Раньше российские власти предпочитали этот термин не употреблять. Лавров добавил, что частная российская военная компания действует в Мали «на законной основе», а российские власти не имеют к этому никакого отношения. Уточнять, о какой именно ЧВК идет речь, он не стал.

Финансы и экономика 
По состоянию на начало 2006 года объём рынка услуг частных военных компаний составлял 20 млрд долларов США.

По данным журнала The Economist в 2012 году, за первое десятилетие XXI века рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши превратился в глобальный сектор услуг объёмом более 100 млрд долларов США.

Основным заказчиком ЧВК являются правительства стран Запада. Только в Ираке и Афганистане в 2012 году работали более 20 тысяч частных наёмников.

Боевые операции и участие в вооружённых конфликтах 
Британская частная военная компания «KMS Ltd.», которую основал в 1977 году отставной майор британских воздушно-десантных войск Дэвид Уокер, в 1980-е годы принимала участие в поддержке никарагуанских «контрас» (как было установлено в ходе расследования по делу «Иран-контрас», за поиск и подбор пилотов для самолётов, осуществлявших снабжение «контрас» на территории Никарагуа, компания получила от ЦРУ США 110 тысяч долларов), в 1987 году деятельность компании была прекращена — после того, как было установлено, что компания направила по меньшей мере трёх инструкторов в Пакистан для военной подготовки боевиков афганских антиправительственных формирований.

В 1987 году на Филиппинах ассоциация землевладельцев создала для борьбы с выступлениями крестьян частную военизированную организацию, в подчинении которой находились 200 вооружённых солдат. Военная подготовка солдат проходила под руководством отставного американского генерала Дж. Синглауба и нескольких отставных офицеров армии США.

В 1991 году в войне в Персидском заливе сотрудники западных частных компаний принимали участие в обеспечении деятельности сил международной коалиции. В частности, «DynCorp» выполняла техническое обслуживание вертолётов ВВС США. В целом, в период операции количество «контрактников» США составляло 1 % от общего количества военнослужащих США.

В период с 1993 до 1996 года южноафриканская ЧВК «Executive Outcomes» занималась военной подготовкой правительственных войск Анголы, планированием и проведением боевых операций против повстанцев УНИТА.

В 1994—1996 годах сотрудники британской военной компании «Sandline International» принимали участие в подавлении восстания на Папуа-Новой Гвинее, общая стоимость выполнения контракта составила 36 млн долларов США.

В период с января 1995 до февраля 1997 года, во время гражданской войны в Сьерра-Леоне южноафриканская ЧВК «Executive Outcomes» занималась военной подготовкой правительственных войск и принимала непосредственное участие в боях с повстанцами «Революционного объединённого фронта Сьерра-Леоне» (RUF). Кроме того, для участия в боевых действиях на стороне правительственных сил был нанят отряд британской компании «Gurkha Security Guards», но после того, как в первом же бою отряд понёс тяжёлые потери, контракт был разорван

В середине 1990-х годов в ходе гражданской войны в Югославии американская военная компания MPRI занималась подготовкой хорватской армии и 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины;

В начале 2000-х годов американская частная военная компания «DynCorp» участвовала в боевых действиях в Колумбии, в феврале 2001 года повстанцы сбили вертолёт, которым управляли сотрудники компании;

В период после 2001 года личный состав частных военных компаний принимает активное участие в войне в Афганистане. По состоянию на начало декабря 2009 года, в Афганистане действовало 104 тысячи сотрудников частных военных и охранных компаний. В дальнейшем, по настоянию правительства Афганистана их количество было уменьшено. По состоянию на середину 2012 года, в Афганистане действовало до 40 тысяч чел. сотрудников иностранных частных военных компаний.

Весной 2003 года в Нигерии сотрудники британской военной компании «» выполнили операцию по освобождению нефтяников из США и Великобритании, захваченных в заложники на нефтяной платформе компании «Transocean»

В период после 2003 года личный состав частных военных компаний принимает активное участие в войне в Ираке. В 2003 году численность «контрактников» США составляла 10 % от общей численности военнослужащих США. По состоянию на начало декабря 2006 года только выполнением правительственных контрактов в Ираке занимались 100 тысяч сотрудников (без учёта субподрядчиков). В общей сложности, в период с 2003 по 2010 годы в Ираке действовали до 200 тысяч сотрудников 400 частных охранных и военных компаний.

В середине мая 2006 года полиция Конго арестовала по обвинению в подготовке государственного переворота группу из 32 иностранных наёмников (в том числе, 3 граждан США, 19 граждан ЮАР и 10 граждан Нигерии), при этом трое граждан США являлись сотрудниками компании «AQMI Strategy Corp.», а половина граждан ЮАР — сотрудниками южноафриканской военной компании «Omega Security Solutions». Позднее обвиняемые были депортированы из страны

Перед началом войны в Грузии 2008 года обучением военнослужащих грузинской армии занимались до 200 инструкторов и военных специалистов израильских частных военных компаний «Defensive Shield» и «Global Comprehensive Security Transformation» («Global CST»), 20—30 консультантов американской частной военной компании «» и 15 военных инструкторов двух американских частных военных компаний: «MPRI» и «American Systems», а также сотрудники иностранной военной компании «Ниртал». Кроме того, в 2008 году на территории Грузии работала американская частная военная компания (Kellog, Brown and Root);

В 2008 году правительство Сомали заключило контракт с французской военной компанией «Secopex» для борьбы с пиратами и обеспечения безопасности судоходства в Красном море.

В Сомали в интересах США действует американская частная военная компания «», которая обеспечивает охрану укреплённой военной базы в районе Могадишо, а в 2010 году получила от правительства Сомали контракт на обучение местных военнослужащих для борьбы с боевиками группировки «Аш-Шабааб» стоимостью 7 млн долларов. Кроме того, в стране действует южноафриканская компания «Saracen International»

В 2011 году по меньшей мере «несколько сотен сотрудников частных военных компаний Западной Европы» принимали участие в войне в Ливии. В мае 2012 года в Бенгази был убит глава французской военной компании «Secopex».

В боевых действиях на Донбассе в 2014—2015 годах и в Сирии в 2017—2018 годах принимала участие официально не зарегистрированная в качестве военной компании российская ЧВК Вагнера.

Примеры услуг 
 набор личного состава для контингента международных полицейских миссий США и управление ими (DynCorp);
 охрана объектов, в том числе имеющих важное и стратегическое значение (так, «DynCorp» обеспечивала охрану стратегически важного нефтяного резерва США);
 охрана нефтяных месторождений и трубопроводов Ирака (Blackwater Security Consulting, Erinys Iraq Limited);
 охрана энергетической системы Ирака (Hart Group);
 охрана посольств США и охрана президента Афганистана (Triple Canopy);
 сопровождение конвоев ООН в Ираке и Афганистане (Kroll);
 обучение личного состава правительственных вооружённых сил, полиции и иных сил безопасности (так, в феврале 2002 года 70 сотрудников израильской компании «Levdan» занимались обучением вооружённых сил Конго);
 предоставление услуг военных переводчиков (CACI);
 охрана тюрем в Ираке и Афганистане (Titan Corporation);
 разминирование минных полей и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов (RONCO, MAG, BACTEC, Armor Group, Minetech, EODT);
 противопожарная защита (Group 4 Falck);
 тыловое обеспечение войск (KBR);
 авиаразведка (AirScans Inc., Eagle Aviation Services & Technology);
 вооружённое сопровождение и защита морских судов от пиратов (Global Marine Security Systems);
 тренировочные функции (в первую очередь отыгрыш противника) — это ключевая задача «частных ВВС» на сегодняшний день.

Преимущества и недостатки 
Преимущества ЧВК перед регулярными вооружёнными силами:

 их использование не вызывает у западноевропейского населения того недовольства, которое может вызывать применение регулярных вооружённых сил;
 они могут представлять собой противовес местным вооружённым силам в государствах со слабыми политическими институтами;
 они способны к быстрому развёртыванию;
 потери личного состава ЧВК не учитываются в официальных отчётах правительств;
 более гибкое оперативное управление;
 более высокий профессионализм по сравнению с регулярными войсками (однако профессионализм по сравнению с контрактными войсками находится под вопросом);
 ЧВК привлекают для выполнения конкретных задач по мере необходимости.

Недостатки:
 отсутствие идейной и идеологической мотивации личного состава;
 условия контрактов ЧВК не предусматривают все варианты развития ситуации, что уменьшает гибкость их действий в боевой обстановке и может привести к отказу от выполнения задачи, если ЧВК считает риски несоразмерными;
 отсутствие единого плана мероприятий и единого оперативного центра управления войсками и ЧВК;
 отсутствие обмена или неполные данные оперативного характера.

В армии США отношение к использованию ЧВК неоднозначное:

Увеличение использования частных военных компаний может представляться проблематичным из-за потенциально более высокой цены, меньшей стойкости к риску и вопросов, связанных с эффективным интегрированием военных и правительственных операций с деятельностью компании. Проблемы с поддержкой военных операций частными подрядчиками часто включают неясные отношения командования-подчинения, зависимость от возможностей, которые неожиданно могут оказаться недоступными, уменьшенный контроль за ключевыми функциями, этические соображения и юридические вопросы.

Между тем, за первые 9 месяцев президентства Обамы число вооружённых сотрудников компаний-подрядчиков Министерства обороны США выросло на 236 % — с 3184 до 10 712. До вывода войск число частных контрактников в Афганистане составляло по разным оценкам от 22 до 30 % вооружённых сил США. И это без учёта тех, кто работал на Госдепартамент или ЦРУ (а на ЦРУ, в частности, в Афганистане работали Blackwater).

Юридические особенности 
Правовой статус сотрудников частных военных компаний, в определённой степени, несмотря на то, что их деятельность регулируется уже существующими нормами международного и национального права, представляет собой «серую зону» в правовом регулировании, которая, однако, ввиду принятия ряда международных документов рекомендательного характера и выработки консенсуса в академической среде в настоящее время является более определённой.

В связи с участившимися случаями использования наёмников в военных конфликтах в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости разработать конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников; был создан специализированный комитет, в состав которого вошли представители 35 государств (однако, хотя до 20 января 1987 года состоялось шесть сессий комитета, нормативно-правовых документов по проблеме принято не было).

В 1999 году командование армии США приняло нормативно-правовой документ, устанавливающий порядок взаимодействия военнослужащих США и сотрудников частных охранных и военных компаний в зоне боевых действий — наставление FM 100-21.

В апреле 2001 года была создана организация «Peace Operations Association» (POA), координирующая деятельность частных военных и охранных компаний на международном уровне.

После начала войны в Ираке была создана ассоциация западных частных военных и охранных компаний «Private Security Company Association of Iraq» (PSCAI), координирующая их деятельность в Ираке. В состав ассоциации вошли 40 военных и охранных компаний.

Статус 
Сотрудников частных военных компаний часто представляют в СМИ и публицистике в качестве наёмников, хотя это далеко не всегда правильно и часто говорит лишь о негативном отношении к ним. Подавляющая часть сотрудников частных военных компаний не участвует в военных действиях, а потому они не могут быть квалифицированы как наёмники. Ещё одним важным критерием для отнесения к наёмникам является тот факт, что указанные люди не должны быть инкорпорированы в состав вооружённых формирований государства, при том имеет значение как де-юре (как в Сьерра-Леоне), так и де-факто инкорпорация, которая может быть установлена не только правовым актом, но и договором (Саудовская Аравия). Статья 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г. содержит определение понятия «наёмник». Для того чтобы квалифицировать сотрудников частных военных компаний в качестве наёмников, необходимо, чтобы все критерии, указанные в статье, соблюдались в совокупности. Таким образом, лишь незначительная часть из сотрудников ЧВК, участвующих в международных военных конфликтах, может быть признана наёмниками

В России наёмничество является уголовно наказуемым деянием в соответствии со статьёй 359 УК РФ.

Международное гуманитарное право определяет категории лиц, которые имеют право принимать непосредственное участие в военных действиях, среди них — личный состав вооружённых сил. В соответствии с п. 1 ст. 4А Третьей Женевской конвенции 1949 г. личный состав вооружённых сил — это лица, входящие в состав вооружённых сил стороны в конфликте. Определение вооружённых сил и их состав регулируется национальным правом. Государство само решает, кто будет входить в личный состав вооружённых сил. На практике пока ни одно государство не включило сотрудников частных военных компаний в состав национальных вооружённых сил. Такое включение предполагало бы финансирование их деятельности из государственного бюджета.

Согласно п. 3 ст. 51 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 г., п. 3 ст. 13 Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г. гражданские лица в тот период, пока они не принимают непосредственное участие в военных действиях, пользуются защитой. Квалификация в качестве гражданского лица, следующего за вооружёнными силами, возможна при наличии у него специального разрешения, выданного государством для оказания поддержки вооружённым силам.

Присвоение статуса комбатанта 
Оно возможно для сотрудников в трёх случаях.
 Включение ЧВК в состав вооружённых сил воюющей стороны.
 Некоторые сотрудники частных военных компаний могут считаться комбатантами по смыслу ст. 1 Женевской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. и Женевской конвенции III об обращении с военнопленными, если они принадлежат к ополчению, добровольческим отрядам, движениям сопротивления, находящимся на одной из сторон конфликта, и удовлетворяют одновременно следующим критериям:
 наличие во главе лица, ответственного за своих подчинённых;
 определённый и явственно видимый отличительный знак;
 открытое ношение оружия;
 соблюдение законов и обычаев войны.
 сотрудники ЧВК рассматриваются как комбатанты, если они являются гражданами одной из сторон конфликта (ст. 4а/2 Женевской конвенции III).

Ответственность государства 
Государство-наниматель несёт ответственность за противоправные действия частных военных компаний в случае, если последние действовали по его указаниям, инструкциям или оно осуществляло над ними эффективный контроль. При том под инструкциями и указаниями могут пониматься такие цели и положения контракта, выполнение которых невозможно иным, кроме противоправного, путём.

Принимающее государство несёт ответственность за деятельность частных военных компаний на своей территории. Оно обязано следить в пределах своей юрисдикции за соблюдением сотрудниками ЧВК прав человека и в случае их нарушения обеспечивать эффективное расследование и наказание.

Государство места регистрации ЧВК обязано обеспечить общий контроль над деятельностью ЧВК, а также вопросов, связанных с лицензированием и обучением, и в пределах своей компетенции привлекать юридических лиц, нарушивших нормы международного гуманитарного права и прав человека к юридической ответственности.

Наём ЧВК государством для выполнения задач на территории иностранного государства должен осуществляться при согласии принимающего государства в соответствии с общепризнанными принципами международного права. Направление ЧВК с целью вооружённого вмешательства или другой формы против интересов иностранного государства является нарушением норм международного права.

В соответствии с нормами международного гуманитарного права государства, поддерживающие нейтралитет, обязаны не участвовать в военных действиях, не оказывать поддержку воюющим сторонам. Права и обязанности нейтральных государств регламентируются V Гаагской конвенцией о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны. Исходя из положений указанной конвенции, направление ЧВК государством, поддерживающим нейтралитет, в целях участия в вооружённом конфликте, снабжение их оружием, организация на своей территории вербовочных центров, недопустимо.

Ответственность за военные преступления 
В 2004 году руководитель временной администрации в Ираке Пол Бремер подписал приказ № 17 (Coalition Provisional Authority Order 17), в соответствии с которым контрактники США (в том числе сотрудники военных и охранных компаний) получали неприкосновенность; они не могли быть привлечены к ответственности за совершённые ими преступления на территории Ирака в соответствии с законодательством Ирака.

Список известных ЧВК 
  Academi (ранее Blackwater).
  Military Professional Resources.
  FDG Corp. (Fort Defence Group Corporation): работает в горячих точках, в том числе в Сомали, Ираке и Афганистане. Имеет подразделение боевых пловцов FDG Seal.
  DynCorp (ранее Dynalectron Corporation). Специализируется на воздушных операциях, обучении разведывательных органов, охранных услугах, сотрудничает с ФБР и ЦРУ.
  «Кини Мини».
  Sandline International.
  G4S.
  Aegis Defence Services. Предоставляет услуги вооруженного персонала для американского правительства и миссий ООН, имеет в штате более 20 тыс. человек. В Ираке работала по трёхлетнему контракту с Министерством обороны США на 293 млн долларов.
  Erinys International. Оказывает услуги американскому и британскому правительствам, а также ООН, имеет филиалы в Республике Конго, на Кипре, в Южной Африке.
  Sharp End International.
  Executive Outcomes.
  Группа Вагнера.
  РСБ-Групп.
  Славянский корпус.
  ЧВК «ЕНОТ».
  Мар.
  ЧВК Ястреб.
  Omega Consulting Group.

В культуре

В видеоиграх 
Тема ЧВК широко раскрыта в серии игр Metal Gear. По сюжету игры, действие происходит в 20 и 21 веках, в мире, где традиционные армии внезапно потерпели крах и мир перешёл под управление ЧВК.

В играх вселенной «Россия 2028» (Contract Wars, Hired Ops, Escape from Tarkov) вооружённый конфликт происходит между двумя вымышленными ЧВК: BEAR, нанятая Правительством РФ, и USEC, нанятая транснациональной компанией TerraGroup.

В Warface в PvE миссиях игроку предстоит сталкиваться с бойцами ЧВК Blackwood, что опять-таки отсылает на реально существующую организацию Academi, ранее — Blackwater.

В Call of Duty: Modern Warfare 2 главный антагонист генерал Шепард является неофициальным руководителем ЧВК Shadow Company. В перезапуске Call of Duty: Modern Warfare снова фигурирует ЧВК Shadow Company, в качестве одной из играбельных подфракций в мультиплеере. В сиквеле, помимо Shadow Company, также фигурирует российское ЧВК Конни, которое является отсылкой на Группу Вагнера.

В Call of Duty: Advanced Warfare главный герой Джек Митчелла является сотрудником ЧВК АТЛАС, а его руководитель Джонатан Айронс является главным антагонистом игры.

В Grand Theft Auto V игрок часто связывается с вымышленным ЧВК Merryweather, которое является отсылкой на реально существующее ЧВК Academi (ранее Blackwater).

В Payday 2 одной из вражеских сторон является ЧВК Murkywater, которое, как и в случае с GTA V, является отсылкой на ЧВК Academi. Одним из работодателей в этой игре является Вернон Лок (англ. Vernon Locke) — бывший сотрудник Murkywater, которому было поручено уничтожить Crime.Net

В  игрок берёт на себя роль нового коммандера в ЧВК Griffin & Kryuger, который проводит охранные мероприятия за пределами военных и правительственных учреждений с помощью вооружённых гиноидов под названием «Тактические куклы».

В Tom Clancy's Rainbow Six: Siege оперативники Kali, Ace, Wamai, Aruni, Osa и Grim являются сотрудниками ЧВК NIGHTHAVEN. После Siege Invitational 2022 к ЧВК присоединились оперативники Ela, Smoke, IQ, Finka и Pulse.

В трилогии S.T.A.L.K.E.R. присутствует группировка «Наёмники», а один из героев игры — некто по прозвищу Шрам — тоже является членом данной группировки. Они сбивают вертолёт учёных, также промышляют рейдерством и заказными убийствами, но являются не столько подобием (или отсылкой к) ЧВК, сколько ОПГ. Можно предположить, что имя Шрам является отсылкой к Жану Шрамму — реально существовавшему наёмнику.

В Killzone: Mercenary один из антагонистов игры Андерс Бенуа является руководителем ЧВК Phantom Talon Corp., где работал главный герой.

В Crysis 2 компания CryNet Systems владеет ЧВК C.E.L.L.

В Uncharted 4: A Thief’s End главный антагонист Рейф Адлер на деньги от унаследованной компании отца нанимает южноафриканскую ЧВК «Shoreline» под начальством Надин Росс для помощи в поисках сокровищ.

В Team Fortress 2 описывается мир, в котором тайно противоборствуют организации наёмников под прикрытием RED и BLU. Они были созданы братьями Маннами — Блутархом и Редмондом, которые ненавидели друг друга из-за неподелённых гравиевых земель их отца — Зефенайи Манна.

Примечания

Литература 
 Peter Warren Singer. Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry. — Cornell University Press, 2003. — ISBN 978-0-8014-7436-1.
 Lindsey Cameron, Vincent Chetail. Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law. — 2013. — ISBN 1-107-02105-7.
 И. П. Коновалов, О. В. Валецкий. Эволюция частных военных компаний // Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. — 136 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-906233-20-2.

 Камов Т. О деятельности частных военных компаний в Афганистане // «Зарубежное военное обозрение». — 2012. — № 7 (784). — С. 86.
 Кашников Б. Н. Частные военные компании и принципы jus in bello // «Военно-юридический журнал». — 2010. — № 12. — C. 27—32.
 Нестеркин В. Граждане ФРГ на службе частных военных компаний в Ираке // «Зарубежное военное обозрение». — 2006. — № 7 (712). — C. 28—31.
 Сотников Г. Деятельность американских охранных фирм в Ираке // «Зарубежное военное обозрение». — 2007. — № 12 (729). — C. 76.
 Мартьянов О. Частные военные компании США: предназначение и роль в военных конфликтах // «Зарубежное военное обозрение». — 2011. — № 5 (770). — C. 8—13.
 Мартьянов О. Подготовка кадров для частных военных компаний в учебных центрах США // «Зарубежное военное обозрение». — 2012. — № 6 (783). — C. 27—36.
 Башкиров Н. Международно-правовые аспекты использования частных военных компаний // «Зарубежное военное обозрение». — 2013. — № 8 (797). — C. 10—18.
 Саврыга К. П. Частные военные и охранные компании по международному праву // Международное право и международные организации. — 2013. — № 4. — C. 456—464.
 Королькова Е. Е. Право применения силы и деятельность частных военных и охранных компаний в вооружённых конфликтах // Международное право. — 2018. — № 1. — С. 1-7.

Ссылки 

 Документ Монтрё о регулировании деятельности частных военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта, 2008 год
 Обзор ЧВК в вестнике Женевского Центра демократического контроля над вооружёнными силами
 Вне закона. Британский МИД отпускает частные военные компании в саморегуляцию. // «Военно-промышленный курьер», № 35, 2009, стр. 9
 Храмчихин А. А. Почему востребованы универсальные солдаты? Для борьбы с террористами и мятежниками нужны «солдаты будущего» // «Независимое военное обозрение» от 22.01.2010
 Приватизация войны: регулирование деятельности частных военных компаний // обзор от 29.10.2010 на сайте Международного комитета Красного креста
 Александр Гольц. Любой конфликт за ваши деньги // «Вокруг света», № 10 (2841), октябрь 2010
 д/ф «Частные армии. Бизнес на войне» (РТР, 2015)
 soldat.pro — частные военные специалисты; ЧВК в России и мире. Авторская колонка от участников боевых действий и сотрудников 'Частных военных компаний'.

Военная наука
Вооружённые силы